El término hormiguero de alas punteadas puede referirse a:

 Hormiguero de alas punteadas (M. leucostigma), el nombre común del ave Myrmelastes leucostigma en Perú;

 Hormiguero de alas punteadas (M. caurensis), un nombre común del ave Myrmelastes caurensis.